Termin  ima više značenja.

 Dihidroksi kiselinska dehidrataza, enzim
 Dad (muzički instrument), ()